Curioni ist der Familienname folgender Personen:

 Alberico Curioni (1785–1875), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Giulio Curioni (1796–1878), italienischer Geologe und Paläontologe